Bosznia-Hercegovina
Laze, falu Rogatica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Laze, falu Staro Petrovo Selo községben, Bród-Szávamente megyében
Laze Prnjavor, falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Ćosine Laze, falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Vasine Laze, falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Laze (Srijemske Laze), falu Ivanóc (Stari Jankovci) községben, Vukovár-Szerém megyében

 Szlovénia
Laze, falu Brežice községben, Posavska régióban
Laze, falu Gorenja vas–Poljane községben, Gorenjska régióban
Laze, falu Logatec községben, Közép-Szlovénia régióban
Laze, falu Novo Mesto községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Laze, falu Velenje községben, Savinjska régióban
Laze, falu Velike Lašče községben, Közép-Szlovénia régióban
Laze nad Krko, falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban
Laze pri Borovnici, falu Borovnica községben, Közép-Szlovénia régióban
Laze pri Boštanju, falu Sevnica községben, Posavska régióban
Laze pri Dolskem, falu Dol pri Ljubljani községben, Közép-Szlovénia régióban
Laze pri Domžalah, falu Domžale községben, Közép-Szlovénia régióban
Laze pri Dramljah, falu Šentjur községben, Savinjska régióban
Laze pri Gobniku, falu Litija községben, Zasavska régióban
Laze pri Gorenjem Jezeru, falu Cerknica községben, Primorsko-notranjska régióban
Laze pri Kostelu, falu Kostel községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Laze pri Oneku, falu Kočevje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Laze pri Predgradu, falu Kočevje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Laze pri Vačah, falu Litija községben, Zasavska régióban
Laze v Tuhinju, falu Kamnik községben, Közép-Szlovénia régióban
Gornje Laze, falu Semič községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Gradiške Laze, falu Šmartno pri Litiji községben, Közép-Szlovénia régióban
Jablaniške Laze, falu Šmartno pri Litiji községben, Közép-Szlovénia régióban
Spodnje Laze, falu Gorje községben, Gorenjska régióban
Zgornje Laze, falu Gorje községben, Gorenjska régióban